Ка́пседе () — село в Латвии, центр Медзской волости Гробинского края. Расстояние до города Лиепая составляет около 17 км. По данным на 2017 год, в населённом пункте проживало 475 человек.

В Капседе находится волостная администрация, начальная школа, детский сад, культурный центр, библиотека. На западе от Капседе находятся два валуна.

История 
В советское время населённый пункт был центром Медзского сельсовета Лиепайского района. В селе располагалась центральная усадьба совхоза «Медзе».

Примечания

Ссылки 
 Информация о Капседе в топонимической базе данных 

Населённые пункты Гробинского края
Медзская волость
Волостные центры Латвии